Jean Cantacuzène, Kantakouzenos ou Cantacuzenus (grec Ἱωάννης Καντακουζηνός) peut désigner :

 Jean VI Cantacuzène (v. 1292 – 1383), empereur byzantin et historien
 Jean Cantacuzène (sébaste) (mort en 1176), général byzantin
 Jean Cantacuzène (César) (fl. 1185/86), beau-frère de l'Empereur Isaac II Ange
 Jean Cantacuzène (despote) (fl. v. 1342 – 1380), prince byzantin
 Jean Cantacuzène (pinkernès) (fl. 1244–1250), aristocrate byzantin
 Jean Cantacuzène de Novo Brdo (v. 1435 – 1477), noble gréco-serbe
 Jean Cantacuzène (1863 - 1934), médecin et microbiologiste roumain

Homonymie de personnes
Famille Cantacuzène